Jordan Nicolas Vestering (* 25. September 2000 in Singapur) ist ein singapurisch-niederländischer Fußballspieler.

Der Vater von Jordan Nicolas Vestering ist Niederländer.

Karriere 
Jordan Nicolas Vestering erlernte das Fußballspielen in der Singapore Sports School in Singapur. Seit 2018 steht er bei Hougang United unter Vertrag. Der Verein spielte in der ersten singapurischen Liga, der Singapore Premier League. Sein erstes Spiel in der ersten Liga bestritt er am 6. Mai 2018 gegen Albirex Niigata (Singapur). Hier wurde er in 71. Minute gegen Fareez Farhan ausgewechselt. Am 1. August 2020 trat er seinen Militärdienst bei der Singapore Army an.

Weblinks

Einzelnachweise 

Fußballspieler (Hougang United)
Teilnehmer an den Südostasienspielen (Singapur)
Singapurer
Niederländer
Geboren 2000
Mann